Il singolare del torneo di tennis Costa Rica Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Alexandre Simoni 7-65, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Gastón Etlis (primo turno)
 Antony Dupuis (Campione)
 Assente
 Luis Horna (quarti di finale)

 Ronald Agénor (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Kevin Kim (semifinali)
 Michael Russell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Costa Rica Challenger 2000